Il singolare del torneo di tennis Oporto Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Younes El Aynaoui che ha battuto in finale Stefan Koubek 4-6, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Mariano Zabaleta (secondo turno)
 Albert Portas (quarti di finale)
 Martín Rodríguez (semifinali)
 Álex Calatrava (primo turno)

 Assente
 Juan-Albert Viloca-Puig (primo turno)
 Younes El Aynaoui (Campione)
 Jordi Burillo (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Oporto Challenger 1998